Bald Eagle Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Eagle Hill (Kentucky)
 Bald Eagle Hill (Virginia)